Бодли ():

Фамилия
  (1827—1907) — британский архитектор.
  (род. 1967) — британский футболист.
  (1878—1956) — южноафриканский олимпийский стрелок.
  (род. 1933) — ирландский композитор.
 Бодли, Томас (1545—1613) — английский дипломат.
  (1853—1925) — британский историк.
 Бодли, Рональд Виктор Кортни (1892—1970) — британский военный деятель/

География
  — деревня в Англии.

Культура
 Бодлианская библиотека — библиотека Оксфордского университета.
  — награда Оксфордского университета.
  — миштекская книга, хранящаяся в Бодлианской библиотеке.
  — нью-йоркский музей искусства.
  — книжная компания.